

Lista premierów Konga

Przypisy

Bibliografia 
 Rulers.org